Karekare bezeichnet
 eine Siedlung in Neuseeland, siehe Karekare (Neuseeland)
 eine Sprache in Nigeria, siehe Karekare (Sprache)
 ein Eintopfgericht der philippinischen Küche, siehe Karē